Pitschajewo bezeichnet mehrere Ortschaften in Russland:

in der Oblast Tambow:
 Pitschajewo (Pitschajewski rajon), im Pitschajewski rajon; administratives Zentrum
 Pitschajewo (Scherdewski Rajon), im Scherdewski rajon